José Hurtado ist der Name folgender Personen:

* José Hurtado (Ruderer) (José Ignacio Hurtado París; * 1937), kubanischer Ruderer 
 José Hurtado (Fußballspieler, 1995) (* 1995), kolumbianischer Fußballspieler
 José Hurtado (Fußballspieler, 2001) (José Andrés Hurtado Cheme; * 2001), ecuadorianischer Fußballspieler 
 José Antonio Fernández Hurtado (* 1952), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Tlalnepantla
 José Miguel López Hurtado (1918–2009), kolumbianischer Geistlicher, Apostolischer Präfekt von Guapi